Římským císařem můžeme myslet vládce několika historických státních útvarů v období od starověku do novověku. Titul pochází od vládců antické římské říše, kteří se nazývali císaři podle jména Julia Caesara.

 Římský císař – vládce starověké římské říše, včetně císaře Západořímské a Východořímské říše
 Byzantský císař – vládce Východořímské říše, pro období středověku nazývané Byzantská říše
 Císař říše římské – vládce Svaté říše římské korunovaný papežem, od franských panovníků po rok 1806